Le diocèse d'Évreux compte 24 paroisses qui regroupent des communautés paroissiales plus petites.

Liste des paroisses 

 Groupement paroissial d'Écouis
 Saint Pierre des deux rives
 Saint-Jean-Baptiste du Val-Iton
 Sainte Marie du pays de Verneuil
 Saint Nicaise du Vexin normand
 Saint Martin de la Risle
 Saint Louis pays de Vernon
 Saint André – Mesnilliers
 Rom'oison
 Plateau du Neubourg
 Père Laval – Louviers – Boucle de Seine
 Pays de Conches
 Pacy vallée d'Eure
 Notre-Dame Risles Seine
 Notre-Dame des bois pays de Louviers
 Notre-Dame de Seine Andelles
 Paroisse Notre-Dame-de-l'Alliance
 Notre-Dame de Charentonne
 Notre-Dame de bonne espérance
 Notre dame du grand sud
 Montgeoly
 Lieuvin sud et pays d'Ouche
 Le Plateau d'Étrépagny
 Gisors vallée d'Epte
 Avre et Iton
 Andelles pays de Lyons
 Notre-Dame saint Taurin
 La Madeleine Nétreville

Références

Article connexe 
 Diocèse d'Évreux

Lien externe 
 https://evreux.catholique.f

Paroisse en France
Diocèse catholique
Religion en France par département
Eure
Religion dans l'Eure